Dies ist eine Liste der Städte in Guyana.

Die größte Agglomeration in Guyana ist Georgetown mit einer Einwohnerzahl von 134.599 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich rund 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 1.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 7. April 1970, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die Region, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Bureau of Statistics
 Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in Guyana
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Guyana

 
Guyana